Giezendanner ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Giezendanner (1733–1797), Schweizer Landschreiber
 Babeli Giezendanner (1831–1905), Schweizer Malerin
 Benjamin Giezendanner (* 1982), Schweizer Politiker (SVP) und Unternehmer 
 Blaise Giezendanner (* 1991), französischer Skirennläufer
 Johann Ulrich Giezendanner, auch Giessendanner (1686–1738), Schweizer Goldschmied und Pietist
 Stefan Giezendanner (* 1978), Schweizer Unternehmer und Politiker (SVP)
 Ulrich Giezendanner (* 1953), Schweizer Unternehmer und Politiker (SVP)